По́двиг —  Доблестный, героический поступок, важное по своему значению действие, совершённое в трудных условиях.; форма выражения подвижничества.

Подвиг - действие, результатом которого является большая социально-экономическая или военная польза, осуществленное чаще всего с риском для жизни подвижника, совершенное достаточно быстро, но с большими усилиями. По критерию "стоимость/эффективность" результат подвига очень велик. 

Следует отличать подвиг от необдуманных и глупых поступков, например, если молодой человек бросается с моста или перебегает перед идущим поездом на спор с "друзьями", то здесь нет положительного социального эффекта. Это риск, который никому не нужен. Это не подвиг.

Также следует отличать многолетний или напряженный пусть и добросовестный труд от подвига. Подвиг совершается быстро. Это не многолетний труд. Это не длительный напряженный и неэффективный труд. 

В некоторых случаях подвижник жертвует своей жизнью для того, чтобы спасти других, а то и многих. В этом значение социальной эффективности.

В сложных человеко-машинных системах, например, в авиации, подвиг в случае нештатных ситуаций основан на знании техники и ситуации.

Основной лозунг подвига: "Действовать не напряженно или опасно, а действовать эффективно".

Название 
 «Подвиг» — роман Владимира Набокова на русском языке, впервые опубликованный в 1932 году.
 «Подвиг» — повесть Бориса Лапина, впервые опубликованная в 1933 году.
 «Подвиг» — повесть Юрия Крымова, впервые опубликованная в 1961 году.
 «Подвиг» — советский литературно-художественный альманах 1965—1990-х гг. издательства «Молодая гвардия».
 «Подвиг» — советский телевизионный альманах.

См. также 
 Подвиги Геракла
 Подвиг народа — электронный банк документов, относящихся к периоду Великой Отечественной войны.
 «Подвиг разведчика» — советский чёрно-белый художественный фильм, снятый в 1947 году режиссёром Борисом Барнетом.

Примечания